Eck steht für:
 Eck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Eck ist der Name folgender

Gemeindeteile in Deutschland:
 Eck an der Straß, Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eck bei Dorfen, Ortsteil der Gemeinde Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Eck bei Hinterberg, Ortsteil der Gemeinde Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Eck (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Eck (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eck (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eck (Arrach), Ortsteil der Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Eck (Berchtesgaden), Gemarkung, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eck (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Eck (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Eck (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Eck (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eck (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eck (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Eck (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eck (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Eck (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Eck (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Eck (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eck (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Eck (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eck (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eck (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Eck (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Eck (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eck (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Eck (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eck (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eck (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eck (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Eck (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eck (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Eck (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eck (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Eck (Gemeinde Kukmirn), Ortsteil von Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland
 Eck (Gemeinde Neuhaus), Ortsteil von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

 Eck (Gemeinde Brand-Laaben), Katastralgemeinde von Brand-Laaben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eck (Gemeinde Kirchschlag), Katastralgemeinde von Kirchschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Eck (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortschaft von Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eck (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Eck (Gemeinde Weinburg), Katastralgemeinde von Weinburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

 Eck (Gemeinde Altmünster), Ortschaft von Altmünster, Bezkrk Gmunden, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Polling), Ortsteil von Polling im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Spital), Ortsteil von Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Eck (Gemeinde Wendling), Ortschaft von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Eck (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eck (Gemeinde Thal), Ortsteil von Thal (Steiermark), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Eck (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Eck (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Eck (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

geografischer Objekte:
 Eck (gemeindefreies Gebiet), Staatswald, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Deutsches Eck, Landzunge in Koblenz

ECK ist die Abkürzung für:
 ECK, Kfz-Kennzeichen Deutschland für Kreis Rendsburg-Eckernförde
 ECK, Eishockeyclub Kassel, siehe Kassel Huskies

Siehe auch:
 Egg

Abkürzung